Яно́вич (, , ) — белорусская, польская и украинская фамилия; образована от имени Ян.

Известные носители 
 Янович, Алексей Онисимович (1831—1870 или 1871) — ботаник, ординарный профессор Новороссийского университета.
 Янович, Анатолий Кузьмич (1915—?) — советский военный лётчик.
 Янович, Даниил Тимофеевич (1879—1940) — учёный-антрополог, музейный деятель.
 Янович, Ежи (род. 1990) — польский теннисист.
 Янович, Енё (1872—1945) — австро-венгерский и венгерский режиссёр, сценарист и актёр эпохи немого кино.
 Янович, Илиодор Александрович (1841—1908) — российский государственный деятель, действительный статский советник, губернатор Плоцкой губернии.
 Янович, Ирина Викторовна (род. 1976) — украинская велосипедистка, призёр чемпионатов Европы.
 Янович, Леонид Александрович (1934—2022) — белорусский математик.
 Янович, Сергей Александрович (1877—1935) — русский морской офицер.
 Янович, Сократ (1936—2013) — белорусский писатель, живший в Польше, автор 30 книг.

См. также 
 Яновиц
 Яновцы
 Яновичи (значения)

Примечания